Le tournoi de tennis de Linz est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute du 11 au .

Ana Ivanović remporte le simple dames. En finale, elle bat Patty Schnyder, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Renata Voráčová et Barbora Záhlavová Strýcová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Linz
Sport en Autriche en 2010
Tennis en octobre 2010